Le Pavillon rouge () est un roman de Robert van Gulik, publié à Kuala Lumpur en 1961, et mettant en scène le juge Ti et ses aides. 

Selon l'ordre chronologique des aventures, il s'agit de la treizième enquête du magistrat. L'action se déroule en 668, dans le district de Tchin-houa, administré par l'ami du juge Ti, le magistrat Lo Kouang-tchong.

Résumé 

Après un séjour à la capitale, le juge Ti est en chemin vers son district. Il doit passer par l'île du Paradis, un fameux centre de distractions en tous genres situé dans Tchin-houa, le district de son ami le juge Lo. Par chance, celui-ci se trouve également sur l'île, ce qui arrange grandement le juge Ti en lui évitant un détour pour la visite de courtoisie dû à son collègue. Mais le juge Lo est appelé par une affaire urgente, il charge donc son ami de résoudre le cas du suicide d'un jeune fonctionnaire, dans une chambre close qui se trouve être précisément la chambre où loge le juge Ti...

Personnages 

Personnages principaux
 Ti Jen-tsie, magistrat du district de Pou-yang, sur le chemin du retour après un congé.
 Lo Kouang-tchong, magistrat du district de Tchin-houa, où se déroule l'action du roman.
 Ma Jong, un des lieutenants du juge Ti, qu'il accompagne dans ce voyage.

Personnalités importantes du district
 Affaire de la courtisane au cœur de pierre:
 Lune d'Automne, courtisane très réputée, nommée Reine-des-Fleurs de l'île du Paradis.
 Fée d'Argent, courtisane de second rang.
 Kia Yu-po, étudiant en littérature.

 Affaire de l'académicien amoureux:
 Li Lien, jeune lettré-fonctionnaire, membre de l'académie impériale.
 Li Wei-tsing, père du précédent, censeur impérial à la retraite.
 Feng Taï, gouverneur de l'île du Paradis, propriétaire des maisons de jeux et des maisons closes.
 Anneau-de-Jade, fille du précédent.

 Affaire des amoureux malheureux:
 Tao Pan-té, propriétaire des restaurants et débits de boissons de l'île du paradis.
 Tao Kouang, père du précédent, décédé il y a trente ans.
 Wen Yuan, propriétaire des magasins de souvenirs de l'île du paradis.
 Mademoiselle Ling, ancienne courtisane atteinte de cécité, devenue professeur de musique.

Autres personnages
 Le Crabe et la Crevette, agents spéciaux du gouverneur de l'île du paradis.

Commentaires 

Le roman donne une évocation d'un centre de distraction de la Chine des Tang. Le valeureux Ma Jong y fait la connaissance d'un couple d'ami pratiquant un art de combat secret, et essuie l'amère expérience du coût de sa générosité...

Articles connexes 

 Robert van Gulik
 Juge Ti
 Di Renjie
 Dynastie Tang

Notes 

Roman policier néerlandais
Roman de Robert van Gulik
Roman paru en 1961
Énigme en chambre close
Juge Ti
1961 en littérature policière